RN 34 steht für folgende Fernstraßen:
 Route nationale 34, Frankreich
 Route nationale 34 (Madagaskar)
 Ruta Nacional 34 in Argentinien